Ovion peut faire référence à :
 Régis Ovion, né en 1949, cycliste français, plusieurs fois sur le podium des trophées annuels Pernod ;
 Laura Ovion, traductrice notamment du livre Le Gène égoïste ;
 Jacques Ovion, né en 1945 et petit-fils du Gilbert Declercq mort en 1970 ; multijoueur français, il est surtout connu comme historien du jeu et en tant que lauréat en 1979 ;
 docteur Ovion ; élu pendant dix-huit ans comme conseiller général ; une rue de Boulogne-sur-Mer porte depuis son nom ;
 presque toujours utilisés au pluriel, les Ovions sont des insectes esclaves des Cylons dans Battlestar Galactica.